Натуральне число 922
 922 рік до нашої ери
 922 рік нашої ери